Il doppio maschile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Radek Štěpánek 7–5, 6–7(3), 10–7.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)

 Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007